Sant Julian steht für den okzitanischen Namen folgender Gemeinden in Frankreich:

 Saint-Julien (Hérault), Département Hérault
 Saint-Julien-de-Briola, Département Aude
 Saint-Julien-du-Verdon, Département Alpes-de-Haute-Provence